Die unabhängige Fachzeitschrift Journal für die Apotheke ist eine Publikation, die sich an Apothekeninhaber und Apothekenleiter richtet. Sie erscheint vierteljährlich; die verbreitete, von der IVW kontrollierte Auflage lag im vierten Quartal 2016 bei 20.590 Exemplaren.

Die Zeitschrift versteht sich als Schnittstelle zwischen Apotheke und Kunden und setzt inhaltlich auf die drei Themenkomplexe Reise, Medizin und Kultur. Inhaltlich geht es um aktuelle Kurzinformationen aus den Fachbereichen Marketing, Pharmazie und Industrie; dazu kommen Reisereportagen sowie Regionen- und Städteportraits. Darüber hinaus tritt das Journal als Präsentationsplattform für alle Produkte, Präparate und Leistungen in der Apotheke auf.

Weblinks 
  Website von Journal für die Apotheke
 Website des PACs Verlags

Einzelnachweise 

Fachzeitschrift (Deutschland)
Pharmaziezeitschrift
Zeitschrift (Gesundheitswesen)
Zeitschrift (Baden-Württemberg)
Deutschsprachige Vierteljahreszeitschrift